Matheis ist eine Form von Matthias und wird verwendet

— als Vorname:
 Matheis Finder, Teilnehmer an der Augsburger Märtyrersynode 1527

— als Familienname:
 Bernhard Matheis (* 1955), deutscher Oberbürgermeister (CDU) von Pirmasens
 Dieter Matheis (* 1943), deutscher Manager
 Hans Matheis (1934–2006), deutscher Volksmusikant und Komponist
 Helmut Matheis (1917–2021), deutscher Kalligraf und Grafiker
 Jörg Matheis (* 1970), deutscher Schriftsteller
 Lara Matheis (* 1992), deutsche Leichtathletin
 Maria Matheis (1858–1941), deutsche Kommunalpolitikerin in Karlsruhe (Maria-Matheis-Straße, Karlsruhe)
 Max Matheis (1894–1984), deutscher Heimatschriftsteller
 Noah Matheis (* 1981), deutscher Schauspieler und Schauspielcoach
 Ramona Matheis (* 1975), deutsche Fußballspielerin
 Saskia Matheis (* 1997), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:

 Mattheis
 Matteis